The Eternal Mother – film del 1912 diretto da David W. Griffith
 The Eternal Mother – film del 1917 diretto da Frank Reicher
 The Eternal Mother – film del 1920 diretto da Will S. Davis